

Patronymes 
Fetissov (masculin ; ) ou Fetissova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Fetissov (1972-), joueur de basket-ball russe
 Viatcheslav Fetissov (1958-), joueur de hockey sur glace russe

Patronyme russe